Crescente – elemento dell'araldica
Crescente – simbolo islamico
Crescente – zona nel nord dell'Occitania
Crescente – specialità gastronomica di pane con i ciccioli, simile alla focaccia
Crescente – variante del nome proprio di persona italiano Crescenzo
Cesare Crescente – avvocato e politico italiano
Ordine del Crescente – ordine cavalleresco dell'Impero ottomano
Fattoriale crescente – funzione matematica
Luna crescente – fase lunare